Magyar Szemle katolikus irodalmi folyóirat 1888–1906 közt
Magyar Szemle kulturális világnézeti folyóirat 1927–1944 közt, s 1992-től napjainkig